De Gundersenwedstrijd van de grote schans tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 20 februari 2018 in het Alpensia Jumping Park en het Alpensia Cross-Country Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Noor Jørgen Gråbak. Ditmaal eindigde Gråbak op de tiende plaats.

Tijdschema

Uitslag

Schansspringen

Langlaufen

Bronvermelding 
  Uitslag schansspringen
  Uitslag langlaufen

Gundersen LH